Gorga steht für:
Gorga (Latium), eine Gemeinde in der Provinz Rom in der italienischen Region Latium
Gorga (Spanien), eine Gemeinde im Provinz Alicante, Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Sebastián Gorga (* 1994), ein uruguayischer Fußballspieler.